Ernestia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Ernestia ingår i familjen Melastomataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrtenordningen
Ernestia (Melastomataceae)

en:Panzeria